Sebastian John Nichols, dit Sibby Nichols, (né le  à Alexandria, dans la province de l'Ontario au Canada - mort le  à Los Angeles dans l'état de la Californie aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 

En 1908, il passe professionnel avec les Shamrocks de Montréal dans l'ECAHA.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1907-1908 || Shamrocks de Montréal || CAHL-I ||3 ||5 ||0 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1908-1909 || Shamrocks de Montréal || CAHL-I ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1908-1909 || Light Heat Power de Montréal || MMFHL ||10 ||11 ||0 ||11 ||7 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1908-1909 || Shamrocks de Montréal || ECAHA ||2 ||0 ||0 ||0 ||3 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1909-1910 || Light Heat Power de Montréal || MMFHL ||9 ||11 ||0 ||11 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1910 || Shamrocks de Montréal || ANH ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1910-1911 || Light Heat Power de Montréal || MMFHL ||3 ||8 ||0 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1910-1911 || Astors de Montréal || MCHL ||2 ||2 ||0 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1910-1911 || Victorias de Montréal || IPHL ||5 ||13 ||0 ||13 ||4 ||4 ||14 ||0 ||14 ||0
|-
|1910-1911 || Belleville || EOPHL ||2 ||3 ||0 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1912 || Millionaires de Vancouver || PCHA ||15 ||19 ||0 ||19 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1912-1913 || Millionaires de Vancouver || PCHA ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1913-1914 || Millionaires de Vancouver || PCHA ||12 ||14 ||6 ||20 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1915-1916 || Millionaires de Vancouver || PCHA ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1915-1916 || Aristocrats de Victoria || PCHA ||11 ||12 ||10 ||22 ||3 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1916-1917 || Canaries de Spokane || PCHA ||23 ||10 ||11 ||21 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1919-1920 || Metropolitans de Seattle || PCHA ||4 ||0 ||0 ||0 ||3 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1919-1920 || Metropolitans de Seattle || Coupe Stanley ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-

|1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|67 ||55 ||27 ||82 ||130 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0

Références

Liens externes 
Sibby Nichols at JustSportsStats

Sibby Nichols at StatsCrew

Naissance en août 1884
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Shamrocks de Montréal
Joueur des Millionnaires de Vancouver
Joueur des Aristocrats de Victoria
Joueur des Metropolitans de Seattle
Joueur des Canaries de Spokane
Attaquant de hockey sur glace
Décès en janvier 1957
Décès à 72 ans